Prunay est le nom de plusieurs localités françaises :
 Prunay est une commune située dans le département de la Marne.
 Prunay est une commune de Loir-et-Cher devenue Prunay-Cassereau en 1919.
 Prunay-le-Petit était une ancienne paroisse rattachée en 1790 à Seillac (Loir-et-Cher).
 Prunay, commune de l'ancien département de Seine-et-Oise, a pris le nom de Prunay-sur-Essonne.
 Prunay-le-Temple est une commune située dans le département des Yvelines, dans le canton de Houdan.
 Prunay-Belleville est une commune située dans le département de l'Aube.
 Prunay-en-Yvelines est une commune située dans le département des Yvelines, dans le canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Homonymie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France